Wrenn ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Leslie Wrenn (1895–1969), britischer Philologe
 Heaton Wrenn (1900–1978), US-amerikanischer Rugby-Union-Spieler 
 Robert Wrenn (1873–1925), US-amerikanischer Tennisspieler

Sonstiges:
 Wrenn Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Wren
 Renn